Иуста — имя некоторых святых:

 Иуста, мученица  (†130). Пострадала вместе со святыми Иустиной и Эннединой. День памяти — 14 мая.
 Иуста, мученица Карфагенская. Пострадала вместе со святым Катулином (Catulino), Флоренцией (Fiorenza), Иулией (Giulia) и Ианнуарием (Gennaro). День памяти — 15 июля.
 Иуста, мученица из Севильи (†287). Пострадала вместе со святой Руфиной. День памяти — 19 июля.

Примечания

Ссылки 
 Santi, Beati e Testimoni